La più grande corrida (The Brave One) – film del 1956 diretto da Irving Rapper
 Il buio nell'anima (The Brave One) – film del 2007 diretto da Neil Jordan